Saraiva ist der Familienname folgender Personen:

 André Saraiva (* 1971), französischer Graffiti-Künstler
 António José Saraiva (1917–1993), portugiesischer Romanist und Lusitanist
 Bernardo Saraiva (* 1993), portugiesischer Tennisspieler
 Fernando Saraiva Reis (* 1990), brasilianischer Gewichtheber
 Flávia Saraiva (* 1999), brasilianische Turnerin
 Genival Saraiva de França (* 1938), brasilianischer Priester, Bischof von Palmares
 João António da Silva Saraiva (1923–1976), portugiesischer Bischof von Coimbra
 João Victor Saraiva (* 1977), portugiesischer Beachsoccerspieler, siehe Madjer
 José Hermano Saraiva (1919–2012), portugiesischer Historiker und Diplomat
 José Saraiva Martins (* 1932), portugiesischer Kardinal
 Otelo Saraiva de Carvalho (1936–2021), portugiesischer Offizier
 Ramiro Saraiva Guerreiro (1918–2011), brasilianischer Politiker

Siehe auch:
 Saravia